Фелицита Цецилия Александрина Елена Доротея Прусская (Felicitas Cecilie Alexandrine Helene Dorothea; 7 июня 1934 года — 1 августа 2009 года) — германская принцесса и правнучка последнего германского императора Вильгельма II. После смерти своего деда в 1941 году, она была первым человеком в очереди на британский престол, который не был потомком одного из сыновей королевы Виктории.

Биография 

Фелицита родилась в Бонне, Северный Рейн-Вестфалия, 7 июня 1934 года, была старшой из двух дочерей. Её родителями были принц Вильгельм Прусский и его жена Доротея фон Сальвиати.

Её отец, принц Вильгельм Прусский, был старшим сыном Вильгельма Прусского, кронпринца Германской империи и Пруссии, и старшим внуком последнего германского императора Вильгельма II. Дед Фелициты, кронпринц Вильгельм, отправился в изгнание в Нидерланды в 1918 году после окончания Первой мировой войны и краха германской монархии.

Отец Фелициты, принц Вильгельм, был убит во Франции в 1940 году во время Второй мировой войны.

Она состояла в двух браках:

с Диннисом фон дер Остеном в 1958—1972 годах:
 Фридерика Тира Марион Вильгельмина Доротея фон дер Остен (род. 1959)
 Диннис Вильгельм Карл Александр фон дер Остен (1962-1989)
 Хубертус Кристоф Иоахим Фридрих фон дер Остен (род. 1964)
 Сесилия Фелиситас Катерина Софи фон дер Остен (род. 1967)

с Йоргом фон Ностиц-Вальвиц с 1972 года:
Диана Рената Фридерике фон Ностиц-Вальвиц (род. 1974)

Скончалась 1 августа 2009 года. Похоронена на кладбище в Аумюле, Герцогство Лауэнбург, рядом со своим старшим сыном Диннисом Вильгельмом Карлом Александром фон дер Остеном, который умер в 1989 году в Кёльне на 28 году жизни.

Примечания 

Дети от морганатических браков Гогенцоллернов